Сергей Никола́евич Ткачёв (2 апреля 1965, г. Гуково, Ростовская обл.) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, композитор, оператор, художник, монтажёр. Член Гильдии продюсеров России.

Биография 
Родился 2 апреля 1965 в городе Гуково, Ростовская область.
В 1984 году закончил Гуковский строительный техникум по специальности ПГС. Служба в армии с 1984 г. --1987год.
Окончил Российскую Академию Театрального Искусства по специальностям: в 1992 году — актёр театра и кино, а в 1994 году — режиссёр драмы.

В 1993 г. поставил по собственной пьесе спектакль «Вдова иллюзиониста», премьера которого состоялась в Утрехте, Нидерланды. (Впоследствии пьеса была переведена на немецкий язык и ставилась в 1998 году в Германии, в Гермерсхайме.)

В период с 1990 по 2004 год написано более десятка сценариев и пьес, почти все переведены на иностранные языки.

Параллельно с театром занимался кино. В 1995-96 гг. работал во Франции в качестве режиссёра-постановщика.

В качестве режиссёра-постановщика принимал участие в проекте «Директория смерти» (РТР). Серии: «Художник», «Ход ферзём», «Колобок».

В 2002 году организовал кинокомпанию «Тата Студио» и по настоящий день является генеральным продюсером ООО «Тата Студио».

Фильмография

Режиссёр 
 1999 — Директория смерти
 2003 — Щит Минервы
 2004 — Маша
 2007 — Частный заказ
 2009 — Тесные врата
 2009 — Утро
 2010 — Сон № 5
 2012 — Праздник взаперти
 2013 — Скорпион на ладони
 2019 — Под прикрытием

Сценарист 
 2003 — Щит Минервы
 2004 — Маша
 2007 — Частный заказ
 2009 — Тесные врата
 2009 — Утро
 2010 — Сон № 5
 2012 — Праздник взаперти
 2013 — Скорпион на ладони
 2019 — Под прикрытием

Продюсер 
 2003 — Щит Минервы
 2004 — Маша
 2009 — Тесные врата
 2009 — Утро
 2010 — Сон № 5
 2012 — Праздник взаперти
 2013 — Скорпион на ладони

Композитор 
 2003 — Щит Минервы
 2004 — Маша
 2009 — Тесные врата
 2009 — Утро
 2010 — Сон № 5
 2012 — Праздник взаперти
 2013 — Скорпион на ладони

Оператор 
 2003 — Щит Минервы
 2004 — Маша
 2009 — Тесные врата
 2009 — Утро
 2010 — Сон № 5
 2013 — Скорпион на ладони

Художник 
 2012 — Праздник взаперти

Монтажёр 
 2004 — Маша

Ссылки 
www.tatastudio.ru Официальный сайт кинокомпании

Кинорежиссёры России
Сценаристы России
Кинопродюсеры России
Кинооператоры России